El término Chimay hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Chimay (Bélgica), población de Bélgica.
 Chimay (Yaxcabá), población localizada en el municipio de Yaxcabá, Yucatán, México;
 San Pedro Chimay, población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;

Además
 Vocablo en maya para el árbol de tepame (Acacia pennatula)
Chimay (cerveza), cerveza trapense elaborada por los monjes de la abadía de Scourmont.